Hellingen bezeichnet folgende Ortschaften:

 Hellingen (Frisingen), Ortsteil der Gemeinde Frisingen, Luxemburg
 Hellingen (Heldburg), Stadtteil von Heldburg im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Hellingen (Königsberg in Bayern), Stadtteil von Königsberg in Bayern im Landkreis Haßberge, Bayern